Le xian de Jiuzhaigou est une subdivision administrative de la province chinoise du Sichuan.
 La réserve naturelle de la vallée de Jiuzhaigou, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est située sur le Xian de Jiuzhaigou, dans la province chinoise du Sichuan ;

Homonymie de toponyme